Марескотти () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Марескотти, Анджело (1815—1892) — итальянский врач, экономист и политик.
 Марескотти, Галеаццо (1627—1726) — итальянский кардинал, инквизитор.
 Марескотти, Гиацинта (1585—1640) — итальянская монахиня, католическая святая.
 Пьетро Аббати Марескотти (1768—1842) — итальянский математик.